La Rambla – via di Barcellona
La Rambla – comune della Spagna
La Rambla – stazione della metropolitana di Madrid
La Rambla – via d'arrampicata in Spagna